Power Rangers – franchise
Power Rangers - Il film – film del 1995
Power Rangers – film del 2017
Power Rangers – serie televisiva trasmessa tra il 1993 e il 1995